Vzorec C4H8 může označovat:

 But-1-en
 Cis-but-2-en
 Trans-but-2-en
 Isobuten neboli 2-methylpropen
 Cyklobutan
 Methylcyklopropan

{{DISPLAYTITLE:C4H8}}